A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 84 kg-os kötöttfogású versenyszámát augusztus 14-én rendezték.

Mérkőzések

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Végeredmény 

A NOB elvette a svéd birkózó bronzérmét.

Jegyzetek

Források 

FK084